Haux puede referirse a: 

 Haux, comuna francesa situada en el departamento de Gironda.
 Haux, comuna francesa situada en el departamento de Pirineos Atlánticos.